

Geografia
Francia
 Torretta – comune francese nell'arrondissement di Nizza
 Torretta Levenzo – comune francese nell'arrondissement di Nizza

Italia
 Torretta – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
 Torretta – frazione di Arese nella città metropolitana di Milano
  Torretta – frazione dell'Aquila
 Torretta – frazione di Legnago in provincia di Verona
 Torretta – frazione di Crucoli in provincia di Crotone

Altro 
 Borgo Torretta - Borgo partecipante al Palio di Asti
 Torretta – in architettura, una piccola torre che si proietta da un edificio
 Torretta – in gergo militare, cannone montato su una base che lo rende in grado di girarsi; solitamente montato su navi da guerra, carri armati, aerei, elicotteri, ecc.
 Torretta – dispositivo montato sul carro di un tornio per permettere il rapido cambio di appositi portautensili
 Federico Torretta – politico italiano
 Villa La Torretta – villa di Firenze
 Villa Torretta – villa di Sesto San Giovanni in provincia di Milano